3 cieków w Polsce:
 Miłakówka – potok, dopływ Białej Wody
 Miłakówka – rzeka, dopływ Pasłęki
 Miłakówka – struga, dopływ Warny

Zobacz też 
 Miłaków